Rakete bezeichnet:
 Rakete, einen Flugkörper mit Rückstoßantrieb
 Rakete (militärisch), eine Waffe
 Feuerwerksrakete, als Teil eines Feuerwerks
 Erdrakete, gängig einfach Rakete, Vortriebshammer beim Bodenverdrängungsverfahren
 Rakete (Zeitschrift), eine ehemalige Zeitschrift in der DDR, Nachfolgerin der Zeitschrift Die Schulpost und Vorgängerin von Technikus
 Rakete Mond startet, US-amerikanischer Science-Fiction-Film
 Mannheimer Rakete, ein Arpeggio der Frühklassik

Die Rakete steht für:
 Die Rakete (Film), Fernsehfilm von Dieter Wedel (1975)
 Die Rakete (Kabarett), ehemaliges literarisch-politisches Kabarett in Berlin
 Die Rakete (Nürnberg), Nürnberger Techno-Club
 Die Rakete (Zeitschrift), ehemalige Fachzeitschrift für Raketentechnik und Raumfahrt

Rakete ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Daniel Rakete Siegel (* 1980), deutscher Filmregisseur
 Ingeborg Rakete-Dombek, deutsche Rechtsanwältin und Mitherausgeberin der Neuen Juristischen Wochenschrift
 Jim Rakete (* 1951), deutscher Fotograf

Raketen bezeichnet:
 Die Raketen, eine Pop-Band
 Raketensinfonie, eine Feuerwerks-Musik

Siehe auch:
 Racket
 Rackete
 Rackett
 Rakette
 Rakett